Claudia Galanti (1981) – modella, showgirl e attrice paraguaiana
 Giuseppe Maria Galanti (1743-1806) – economista, storico, politico, letterato, editore e viaggiatore italiano
 Livio Galanti (1913-1995) – insegnante e critico letterario italiano